Гиддингс () — английские фамилия и топоним.

Топоним 
 Гиддингс — город, административный центр округа Ли (штат Техас, США).

Фамилия 
  (1822—1882) — американский политик, временный президент Сената штата Коннектикут (1857).
  (1884—1949) — канадский конезаводчик и тренер, обладатель канадской «тройной короны» (победитель трёх важнейших скачек; 1932).
  (1930—1996) — американский химик, профессор Университета Юты (с 1966), изобретатель метода проточного полевого фракционирования.
  (1858—1933) — американский политик, вице-губернатор штата Мичиган (1893—1895).
  (1909—1964) — американский антрополог Арктики, профессор Брауновского университета и директор Хаффенрефферского антропологического музея (с 1956).
  (род. 1953) — британский музыкальный агент и промоутер, лауреат Британской фестивальной премии за выдающийся вклад в проведение фестивалей (2007).
  (1795—1864) — американский юрист и политик, аболиционист, член Палаты представителей от штата Огайо (1838—1859).
  (1827—1903) — американский политик, член Палаты представителей от штата Техас (1872—1875, 1877—1879).
  (род. 1972) — австралийский политик, премьер Тасмании (2011—2014).
  (1816—1875) — американский политик, губернатор Территории Нью-Мексико (1871—1875).
  (1816—1897) — американский политик, член Палаты представителей от Территории Небраска (1855).
  (род. 1947) — американский историк, педагог и писательница, лауреат премии газеты Los Angeles Times за лучшую биографию (2008), член Американской академии искусств и наук (с 2017).
  — британский религиозный деятель, председатель Палаты мирян Генерального собора Церкви Англии (2011—2016).
 Гиддингс, Франклин Генри (1855—1931) — американский социолог и экономист, профессор социологии и истории цивилизации Колумбийского университета (с 1894), президент Американской социологической ассоциации (1910—1911).

См. также

Примечания